Финал Кубка Сербии по футболу 2014/2015 годов состоялся 20 мая 2015 года. «Чукарички» переиграли белградский «Партизан» 1:0 и стали обладателем Кубка Сербии. Лучшим игроком матча был признан Славолюб Срнич.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2015
Сербия
Матчи ФК «Партизан» Белград
События 20 мая
Май 2015 года
Спорт в Сербии в 2015 году
Спортивные соревнования в Белграде
ФК «Чукарички»